Sjäki kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Sjäki (distrikt) – ett distrikt, 
 Sjaki – en stad (distrikt), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar